Bruno Sacchi – personaggio de I ragazzi della 3ª C
 Bruno Sacchi – architetto italiano